Финал Кубка Футбольной лиги 1992 года () — футбольный матч, который состоялся 12 апреля 1992 года на стадионе «Уэмбли». Матч являлся завершением розыгрыша Кубка Футбольной лиги сезона 1991/92. В нём встретились английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

Матч выиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. После поражения в финале Кубка Футбольной лиги 1991 года «Юнайтед» смог одержать свою первую победу в этом турнире благодаря голу Брайана Макклера.

Статистика матча

Путь к финалу

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

1992
Футбол в Европе в 1992 году
Кубок Футбольной лиги 1992
Кубок Футбольной лиги 1992
События 12 апреля
Футбольные соревнования в Лондоне
Апрель 1992 года
Спорт в Великобритании в 1992 году
1992 год в Лондоне